Fontanès (Gard)
Fontanès (Hérault)
Fontanès (Loire)
ook:
Fontanès-de-Sault, Aude
gemeenten met de naam Fontanes